Moore je lahko:
 Barrington Moore, ameriški sociolog in zgodovinar
 Albert Joseph Moore, slikar
 George Edward Moore, angleški filozof
 dr. Gordon E. Moore, soustanovitelj Intela
 Guy Newton Moore, general
 Michael Moore, režiser
 Scott »Skeeter« Moore, hokejist
 Francis Malcom Moore, britanski general
 James Newton Rodney Moore, britanski general